Базовый сдельный тягач БАЗ-6402 разработан в НТЦ «БАЗ» в рамках проведения ОКР «Вощина-1». Главный конструктор Ю. А. Шпак. Работы по изготовлению БАЗ-6402 начались в 1996 году. В 1997 году был изготовлен первый опытный образец, который прошел предварительные (заводские) испытания в объёме 5000 км. и после незначительных доработок был направлен на госиспытания в 21 НИИИ. Второй опытный образец был изготовлен в 2000 году. На нём были внесены изменения по результатам испытаний и учтены появившиеся к тому времени дополнения к ТТЗ на ОКР. Тягач был направлен в 21 НИИИ где прошел специспытания по определению возможности использования в составе комплексов семейства С-300.

Основные отличия второго опытного образца по сравнению с первым:

 применена сварная (типовая для БАЗ) рама взамен использованной на первом образце рамы с трубчатыми поперечинами и их болтовыми соединениями с лонжеронами

 установлена измененная кабина с повышенной стойкостью в воздействию внешних факторов

 изменено место установки и конструкция держателя запасного колеса

 изменена конструкция оперения и проведены некоторые мелкие доработки

В дальнейшем на их базе разрабатывались различные комплектации в соответствии с требованиями заказчика.

Предназначен для буксировки специальных полуприцепов полной массой до 28 тонн, а также полуприцепов типа ЧМЗАП-93867 по всем видам дорог и местности, специальных полуприцепов полной массой до 29,5 тонн и полуприцепов типа ЧМЗАП-93856 по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам.

Особенности конструкции:

На тягачах установлен многотопливный двигатель Ярославского или Тутаевского моторного завода. Трансмиссия механическая с девятиступенчатой КПП типа ЯМЗ-2394 или ЯМЗ-2395, с мостовой схемой раздачи мощности по колесам. Рама лестничного типа, лонжеронная, с лонжеронами Z-образного типа, сварная. Подвеска для колес первой оси независимая, торсионная, для второй и третьей оси — независимая, рессорно-торсионная с балансирной связью колес одного борта. Кабина каркасно-панельная металлическая, закрытого типа, с двумя дверями для посадки экипажа и командирским люком. Дополнительное оборудование тягача включает ФВУА-100А-24, комплект противорадиационных экранов кабины (кроме −013 и −015 комплектаций), комплект специальной обработки БКСО, светозащитные шторы окон кабины.

Применение:

 буксировка полуприцепов ЧМЗАП-93867 и ЧМЗАП-93856

 буксировка пусковых установок 5П85Т различных модификаций ЗРС С-300, С-400

 буксировка пусковых установок 5П90ТМУ ЗРС С-400

 буксировка транспортных машин 5Т58 различных модификаций ЗРС С-300, С-400

 буксировка надставок вышек 40В6, 40В6М, 40В6М-Р, 40В6-Р-01 из состава систем С-300, С-400

 буксировка агрегата автоматизированного подъема СМ-727 комплекса РТР «Тиса-1М»

 Технические характеристики:

Колёсная формула 6х6

Формула рулевого управления 1-00

Осевая формула 1-2

Тип шасси рамное

Преодолеваемые препятствия:

 ров 0,9 м.

 брод 1,4 м.

 высота стенки 0,3 м.

 подъём одиночным тягачом полной массой 30º

 подъём автопоездом полной массой 44,9 тонн 20º

 подъём автопоездом полной массой 46,4 тонн 15º

Количество мест в кабине 3

Допустимая вертикальная нагрузка на ССУ 11,5 т.

Снаряженная масса тягача 16,0 т.

Допустимая масса буксируемого полуприцепа:

 по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым 29,5 т.

 по всем видам дорог и местности до 28 т.

Допустимая полная масса автопоезда:

 по всем видам дорог и местности до 44,9 т.

 по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым до 46,4 т.

Длина 9275 мм.

Ширина 2750 мм.

Высота по кабине 2845 мм.

Высота расположения ССУ снаряженного тягача 1735 мм.

Дорожный просвет 485 мм.

Максимальная скорость по шоссе:

 одиночного тягача 70 км/час

 автопоезда полной массой 70 км/час

Запас хода по контрольному расходу топлива 1000 км.

 Двигатель ЯМЗ-849.10: дизельный, с турбонаддувом

Максимальная мощность 500 л. с.

Шины 1350х550-533Р (21,5/75R21) модель ИД-370

Примечания